El término Premio LUX puede referirse a:

 Premios de Fotografía Profesional LUX, premios otorgados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.
 Premio LUX del Parlamento Europeo, galardón cinematográfico establecido por el Parlamento Europeo.